Las siglas FAI pueden referirse a: 
Federación Anarquista Ibérica
Federazione Anarchica Italiana
Federación Anarquista Informal
Fai! Asturies
Fiesta del Arco Iris
Federación Aeronáutica Internacional 
Fully Automatic Installation
Football Association of Ireland (Asociación de Fútbol de Irlanda)
Fabián Jorquera